Ефремов, Степан:
 Ефремов, Степан Андрианович (1908—?) — председатель Совета Министров Удмуртской ССР.
 Ефремов, Степан Данилович (? — 1774) — войсковой атаман Донского казачьего войска.
 Ефремов, Степан Павлович (1905—1983) — якутский драматург.